Simon Portius ist der Name folgender Personen:

* Simon Portius (Philosoph) (auch Simone Porzio; 1496–1554), italienischer Philosoph 
 Simon Portius (Grammatiker) (auch Simone Porzio), griechischer Grammatiker 
 Simon Portius (Schachschriftsteller) (1797–1862), deutscher Schachschriftsteller